

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wielogłowy – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Wielogłowy – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Damnica